Адди-Кайе (также Адди-Кэйих, , Addi Keyh, и т. п.;  ʿāddī ḳeyḥ, также ዓዲ ቐይሕ ʿāddī ẋeyḥ, «Красная деревня») — местечко, городок в Эритрее, административный центр одноименного района провинции Гаш-Барка. Находится примерно в 110 км к юго-востоку от Асмэры на высоте почти 2500 метров выше уровня моря. Население составляет около 25 тысяч жителей. Вблизи города лежат руины древних поселений Кохайто и Токонда.

Разные варианты написания названия города латинским алфавитом: Adi Caie, Addi Caieh, Adi Ciah, Adi Keih, Adi Keyih и Adi Kaie.

Климат 
<center>

Примечания 

Города Эритреи